Labo steht für:
 Labo, ein philippinischer Vulkan auf der Insel Luzon
 Labo (Camarines Norte), eine philippinische Gemeinde in der Provinz Camarines Norte
 Labo (Litang) (拉波乡), eine Gemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Labo (Ninglang) (拉伯乡), eine Gemeinde im Autonomen Kreis Ninglang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Nintendo Labo, ein Zubehör für die Spielekonsole Switch
 Labo (Kwajalein), Insel des Kwajalein-Atolls

Labo oder Labò ist der Familienname folgender Personen:
 Abdou Labo (* 1950), nigrischer Politiker
 Giorgio Labò (1919–1944), italienischer Architekt und Partisan, siehe Liste der Stolpersteine in Ligurien
 Issaka Labo Bouché (* 1952), nigrischer Offizier
 Ousseni Labo (* 1982), togoischer Fußballspieler

LABO ist die Abkürzung für:
 Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Bodenschutz (früher Länderarbeitskreis für Bodenschutz), Arbeitsgremium der deutschen Umweltministerkonferenz (UMK)
 Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten, Behörde im Land Berlin
 BayernLabo, Bayerische Landesbodenkreditanstalt, siehe Bayerische Landesbank

LABO